Puck (hoquei), disc usat a mode de "pilota" a l'hoquei sobre gel i altres jocs i esports

 Puck (satèl·lit), satèl·lit d'Urà
 Puck (personatge), famós personatge teatral de Somni d'una nit d'estiu de Shakespeare
 Puck (revista), revista estatunidenca d'historietes (1871-1918)